Натуральне число 1757
 1757 рік до нашої ери
 1757 рік нашої ери